Ви́ктор Ива́нович Ани́кин (, Алатырь, Симбирская губерния (ныне Чувашия) — , Минск, Республика Беларусь) — советский архитектор и педагог, работавший в конце 1940-х — начале 1950-х годов в Литве; заслуженный архитектор Беларуси (1980), член-корреспондент Белорусской академии архитектуры.

Биография 

Закончил архитектурный факультет Ленинградского института инженеров коммунального строительства по специальности «архитектор-проектировщик жилых и общественных зданий» в 1940 году. Был призван в армию. Участвовал в Великой Отечественной войне.

С 1946 года Аникин работал в Вильнюсе районным архитектором, затем творческим руководителем в проектных организациях. За годы работы в Литве он создал ряд проектов крупных общественных зданий: стадион «Спартак» (впоследствии стадион «Жальгирис»), административные здания министерств лесной промышленности и промышленности строительных материалов; принимал участие в проектировании здания Педагогического института (ныне Вильнюсский педагогический университет). Участвовал в проектировании набережной К. Пожелос в Вильнюсе

Аникин также разработал в соавторстве с другими архитекторами ряд серий типовых проектов жилых домов, получивших распространение в строительстве Литвы. 

В 1946 году вступил в Белорусский союз архитекторов .

В 1958 году архитектор переехал в Минск. С 1960 года работал в институте «Белгоспроект». С 1964 года преподавал в Белорусском политехническом институте (ныне БНТУ); заведующий кафедрой (1977). Кандидат архитектуры (1970), профессор (1984).

Основные работы 
 Республиканская библиотека Литовской ССР (ныне Литовская национальная библиотека имени Мартинаса Мажвидаса; 1953)
 стадион «Спартак» (ныне «Жальгирис»)
 генплан (1961) и проекты застройки микрорайонов (1965) Светлогорска в Гомельской области (в авторском коллективе)
 генплан Пинска (1963)
 генплан (1965) и проект реконструкции центра (1968) Бреста
 проект благоустройства площади Ленина (ныне площадь Независимости) в Минске в авторском коллективе)
 проект реконструкции Центрального ботанического сада НАН Беларуси в Минске
 проект детальной планировки жилых районов и микрорайонов по улицам Чкалова, Восток, Серебрянка в Минске
 корпус № 15 БПИ (1982, совместно с И. Есьманом)

Библиография 
Автор и соавтор более 120 публикаций, в том числе монографии «Градостроительство Белоруссии», «Архитектура Советской Белоруссии», книги «Город-герой Минск» и «Брест — город-герой».

 Брестская крепость — герой. —  Москва: Стройиздат, 
1981. — (Архитектура городов-героев) — 181 с.
 Жилой район крупного города: Опыт Белоруссии. — Москва: Стройиздат, 1987. — 190 с.

Литература 
 
 Воинов А. А. История архитектуры Белоруссии. В 2-х томах. Том 2 (Советский период). — Минск: Вышэйшая школа, 1987. — 293 с., ил.
 Егоров Ю. А. Градостроительство Белоруссии. — Москва: Государственное издательство литературы по строительству и архитектуре, 1954. — 282 с.
 Егоров Ю. А., Воинов А. П. (ред.) Архитектура и градостроительство Советской Белоруссии. — Минск: Издательство Академии наук БССР, 1957. — 195 с.
 Шамрук А. С. Архитектура Беларуси XX – начала XXI века. Эволюция стилей и художественных концепций. — Минск: Белорусская наука, 2007. — 335 с. — ISBN 978-985-08-0868-4.

Ссылки 
 К 90-летию со дня рождения зодчего Аникина
 Ҫулталӑк кӗнеки=Календарь года

Выпускники Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета
Архитекторы Белоруссии
Архитекторы Вильнюса
Участники Великой Отечественной войны